Propuesta Nacional fue un sector político del Partido Nacional (Uruguay).

Fundado por el ingeniero agrónomo Álvaro Ramos, tuvo impronta wilsonista en sus ideas. 

En 1994, Ramos realizó un acuerdo electoral con Alberto Volonté, postulándose a la Vicepresidencia. Cuando Julio María Sanguinetti forma el gobierno de coalición (1995-2000), Propuesta Nacional participa del mismo.

Este sector nucleó a varios jóvenes blancos. Se destacan entre sus dirigentes: Jorge Gandini, Daniel Corbo, José Hualde  y Javier García - estos tres últimos iniciaron en 1995 sus carreras parlamentarias en el seno de este movimiento.

En las elecciones internas de mayo de 1999, iban a reiterar la alianza electoral con Volonté; pero las tensiones latentes como consecuencia del ejercicio del gobierno de coalición, derivaron a la larga en una ruptura. Ramos se postuló como precandidato a la presidencia bajo la consigna "Ramos Presidente, hacía falta"; pero tuvieron escasa adhesión electoral, y el movimiento se terminó disolviendo. Ramos se apartaría pronto de la política activa.

Referencias 

 Propuesta Nacional